Airinė ist ein weiblicher litauischer Vorname, abgeleitet von Eyrin.

Personen 

 Airinė Palšytė (*  1992), Hochspringerin.

Weiblicher Vorname
Litauischer Vorname
Theophorer Personenname